Кішон — річка в Ізраїлі.
 Ефраїм Кішон — ізраїльський письменник.